-{Like a Prayer}- се може односити на:

-{Like a Prayer}-, Мадонин албум
-{Like a Prayer}-, Мадонина песма